«Рождество в июле» () — кинофильм режиссёра Престона Стёрджеса, вышедший на экраны в 1940 году. Лента основана на пьесе Стёрджеса «Чашка кофе» (, 1931).

Сюжет 
Простой офисный работник Джимми Макдональд мечтает выиграть конкурс на лучший слоган, объявленный крупной кофейной компанией, и, наконец, разбогатеть. Никто особенно не верит в его победу, включая невесту Бетти и товарищей по работе. Последние решают подшутить над ним и составляют поддельную телеграмму, в которой конкурсная комиссия поздравляет Джимми с победой и приглашает забрать главный приз в 25 тысяч долларов. Шутка очень быстро выходит из-под контроля. Сообщение принимает за чистую монету не только сам Джимми, но и его начальник, тут же предлагающий своему «гению» новую должность. Хозяин кофейной компании доктор Максфорд, устав ждать решения комиссии, с облегчением выписывает явившемуся «победителю» чек, а владельцы магазина с готовностью продают ему половину своего товара, который Джимми тут же раздаривает жителям своей улицы. Лишь после этого Максфорд узнаёт, что итоги конкурса ещё не подведены, и аннулирует чек. Владельцы магазина безуспешно пытаются вернуть товар обратно, а начальник Джимми оставляет ему должность лишь благодаря заступничеству Бетти. В конце фильма председатель конкурсной комиссии объявляет, что они решили присудить победу слогану, придуманному Джимми.

В ролях 
 Дик Пауэлл — Джимми Макдональд
 Эллен Дрю — Бетти Кейси
 Рэймонд Уолбёрн — доктор Максфорд
 Александр Карр — мистер Шиндел
 Уильям Демарест — мистер Билдокер
 Эрнест Трукс — мистер Бакстер
 Франклин Пэнгборн — Дон Хартман
 Род Камерон — Дик
 Адриан Моррис — Том
 Гарри Розенталь — Гарри
 Джорджия Кейн — миссис Макдональд
 Ферике Борош — миссис Шварц
 Торбен Майер — мистер Шмидт
 Джулиус Таннен — мистер Циммерман
 Алан Бридж — мистер Хиллбайнер
 Люсиль Уорд — миссис Кейси
 Виктор Потел — торговец
 Гарри Хэйден — мистер Уотербери

Ссылки 

Фильмы США 1940 года
Кинокомедии 1940 года
Кинокомедии США
Сатирические фильмы США
Экранизации пьес США
Фильмы Престона Стёрджеса
Фильмы Paramount Pictures